Sickmann ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Carl Sickmann (1790–1860), sächsischer Kaufmann, Weinbergsbesitzer und Landtagsabgeordneter
 Johann Rudolph Sickmann (1779–1849), Antiquar und Assistent am Botanischen Garten Hamburg
 Manfred Sickmann (* 1946), deutscher Politiker (SPD), schleswig-holsteinischer Landtagsabgeordneter